Trass bezeichnet:
 Trass (Gestein) ist der Name für ein natürliches Puzzolan, das unter anderem als Zusatzstoff bestimmten Zementen beigemischt wird. 
 Trass (Braunkohle) war die Bezeichnung für Braunkohle, die man im Bensberger Erzrevier gewonnen hat.

Trass ist der Familienname folgender Personen:
 Toomas Trass (* 1966), estnischer Komponist und Organist